Het tennis mannen dubbel op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats van 28 juli tot en met 5 augustus. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.

Er werd gespeeld op de banen van de All England Club, de accommodatie van het Wimbledon tennistoernooi. Na het (outdoor) tennistoernooi van 1908 is het voor de tweede keer dat de "All England Club" gastheer is van het olympisch tennistoernooi. Het is het eerste tennistoernooi op gras sinds de herintroductie van het tennis op de Spelen van 1988.

De titelhouders zijn de Zwitsers Roger Federer en Stanislas Wawrinka.

Geplaatste spelers

Verloop

Finale

Bronzen medaille

Bovenste helft

Onderste helft 

Mannendubbelspel